Seed Productions — производственная компания, ассоциированная с 20th Century Fox и основанная актёрами Хью Джекманом и Деборрой-Ли Фернесс вместе с продюсером и бизнес-партнёром Джоном Палермо.

Штаб-квартира компании была расположена на территории студии 20th Century Fox в Лос-Анджелесе, Калифорния, хотя австралийский офис был открыт в 2006 году на студии Fox Studios Australia в Сиднее.

Первым планируемым проектом студии был фильм «Люди Икс: Начало. Росомаха», рассказывающий о происхождении персонажа Росомаха, сыгранного Джекманом в серии фильмов «Люди Икс».

Фильмография 
 Люди Икс: Начало. Росомаха / X-Men Origins: Wolverine (2009)
 Список контактов / Deception (2008)

Телевидение 
 An Aussie Goes Calypso (2008)
 An Aussie Goes Bolly (2008)
 Viva Laughlin (2007)
 An Aussie Goes Barmy (2006)

Примечания

Ссылки 

Кинокомпании Австралии
Кинокомпании США
Кинокомпании по алфавиту